Bupleurum tortuosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Peder Kofod Anker Schousboe och John Ball. Bupleurum tortuosum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
tortuosum